Das Harness Horse of the Year ist eine Auszeichnung für das beste Trabrennpferd in den Vereinigten Staaten. Sie wird von der United States Trotting Association und der United States Harness Writers Association im Rahmen der Dan Patch Awards vergeben.

Erstmals wurde die Auszeichnung im Jahr 1947 an Victory Song von den Castleton Farms Stables vergeben.

Good Time war das erste Pferd, welches die Ehrung zweimal bekam, in den Jahren 1949 und 1952.

Gewinner 
Folgende Pferde wurden zum Harness Horse of the Year gewählt:

Einzelnachweise 

Auszeichnung im Pferdesport
Pferderennsport